Lebensohn ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Dob Lebensohn (1794–1878), hebräischer Dichter und Grammatiker sowie Vorkämpfer der litauischen Haskala, Vater von Micha Josef Lebensohn
 Micha Josef Lebensohn (1828–1852), hebräischer Dichter und Übersetzer, Sohn von Abraham Dob Lebensohn